

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 15 podstawowych
 Piekary – część miasta Gniezna
 Piekary – część miasta Poznania, w delegaturze Poznań-Stare Miasto
 Piekary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice 
 Piekary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin 
 Piekary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Piekary – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Piekary – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie
 Piekary – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Piekary – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Piekary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki 
 Piekary – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Piekary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Piekary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Piekary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno 
 Piekary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew 
 Piekary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra 
 Piekary – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Inne 
 Piekary – część miasta Legnica

Miejscowości na Białorusi 
 Piekary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Subacze
 Piekary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Chożów
 Piekary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo

Zobacz też 
 Piekary Rudne
 Piekary Śląskie
 Piekary Wielkie

Linki zewnętrzne